So Far, So Good... So What! е трети студиен албум на траш метъл групата Мегадет от 1988 година. Ремиксирана и ремастерирана версия с подобрен звук и бонус парчета, е издадена през 2004 година. Песента „Set The World Afire“ е написа от Мъстейн след като напуска Металика, в автобуса на път за дома си. „In My Darkest Hour“ е балада, посветена на починалия Клиф Бъртън, който е колега на Мъстейн от времето в Металика.

Състав 
 Дейв Мъстейн – китара, вокали
 Джеф Янг – китара
 Дейвид Елефсън – бас китара
 Чък Белър – барабани

Гост-музиканти 
 Стийв Джоунс – китарно соло в песента „Anarchy in the U.K.“

Песни

Бонус песни към ремастираната версия 
Всички песни са миксирани версии на Пол Лани
 „Into the Lungs of Hell“ – 3:31
 „Set the World Afire“ – 5:52
 „Mary Jane“ – 4:08
 „In My Darkest Hour“ – 6:11

Външни препратки 
 Официален сайт на Мегадет 

Албуми на Мегадет
Музикални албуми от 1988 година